Conde da Foz é um título nobiliárquico criado por D. Luís I de Portugal, por Decreto de 15 de Setembro de 1862, em favor de Gil Guedes Correia de Queirós, antes 1.º Barão da Foz e 1.º Visconde da Foz.

Titulares
 Gil Guedes Correia de Queirós, 1.º Barão, 1.º Visconde e 1.º Conde da Foz; 
 Tristão Guedes Correia de Queirós, 2.º Conde e 1.º Marquês da Foz.

Após a Implantação da República Portuguesa, e com o fim do sistema nobiliárquico, usaram o título: 
 Gil Pedro Paulo Guedes Cabral Correia de Queirós, 3.º Conde da Foz; 
 Jacinto Brandão de Melo de Magalhães Guedes de Queirós, 4.º Conde e 3.º Marquês da Foz, 4.º Conde de Cabral.

+Foz
+Foz
Famílias nobres de Portugal